«Жени́тьба Бальзами́нова» — советский художественный фильм 1964 года, снятый по мотивам трилогии А. Н. Островского «Праздничный сон — до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»).

Сюжет 
Действие фильма происходит в Москве в XIX веке. Мелкий чиновник Михаил Бальзаминов (Георгий Вицин) и его маменька (Людмила Шагалова) мечтают о браке по расчёту.

Бальзаминов с утра пораньше старается разгадать смысл сна, обещающего скорую женитьбу, и решает, что сон вещий. Появляется сваха (Лидия Смирнова) с сообщением о подходящей невесте. Собираясь в гости к Ничкиным, Михаил уже мечтает о том, как потратит приданое.

Бальзаминов с маменькой идут пешком через всю Москву. По дороге мать учит его «французским» словам: «променаж», «гольтепа», «ассаже» — в надежде, что это поможет её Мише предстать в выгодном свете.

В ожидании гостей подруга Устинька (Людмила Гурченко) наставляет Капочку Ничкину (Жанна Прохоренко) быть посмелее с женихом. Но сватовство кончается неудачей: Бальзаминовых выставляет из дому дядя невесты (Николай Крючков), не позволивший своей сестре — матери невесты (Тамара Носова) — транжирить капитал на «голодранца».

После первой неудачи Бальзаминов пытается приударить за двумя богатыми женщинами сразу. С молодой и разбитной насмешницей (Надежда Румянцева) у него не выгорает, и в результате он женится на властной купчихе Домне Белотеловой, обладательнице огромного состояния (Нонна Мордюкова). Финальным «слоганом» звучит утешительная сентенция маменьки: «Ничего, Миша, с деньгами-то мы и без ума проживём!..».

Особенности экранизации 

 Фильм снимался в Суздале. Проезжая по местам съёмок в городе, можно вспомнить такие эпизоды фильма, как чаепитие Н. Мордюковой и Л. Смирновой на валу на фоне кремля, танец Г. Вицина на Торговой площади, сцены снов Бальзаминова во дворе Архиерейских палат (перед Ризоположенской колокольней), дом № 13 на Старой улице, где жил Бальзаминов.
 Некоторые сцены снимались во Владимире на Георгиевской ул. (тогда ул. Красного Профинтерна) около Старой аптеки.
 Георгию Вицину, который играл двадцатипятилетнего, во время съёмок было уже 46. Людмила Шагалова, сыгравшая роль матушки героя, была на 6 лет его моложе. Вицина перед каждой съёмкой долго и тщательно гримировали, чтобы он выглядел помоложе. Позже он шутил: «Женитьба забальзамированного».
 В массовке снимались многие суздальцы, иногда это были даже небольшие роли, например, шофёр Суздальской автобазы Иван Сергеевич Быков снимался в роли одного из братьев Пежёновых.

В ролях 

 Георгий Вицин — Михайло Дмитриевич (Миша) Бальзаминов
 Людмила Шагалова — Павла Петровна Бальзаминова, матушка Миши
 Лидия Смирнова — Акулина Гавриловна Красавина, сваха
 Екатерина Савинова — Матрёна, кухарка Бальзаминовых
 Жанна Прохоренко — Капочка Ничкина
 Людмила Гурченко — Устинька, подруга Капочки
 Тамара Носова — Ничкина, мать Капочки
 Николай Крючков — Неуеденов, дядя Капочки
 Ролан Быков — Лукьян Лукьянович Чебаков, военный
 Инна Макарова — Анфиса Пежёнова, старшая сестра
 Надежда Румянцева — Раиса Пежёнова, младшая сестра
 Татьяна Конюхова — Химка, дворовая девка Пежёновых
 Нонна Мордюкова — Домна Евстигнеевна Белотелова, купчиха, вдова
 Григорий Шпигель — городовой
 Филимон Сергеев — башмачник
 Анатолий Обухов — монах-писарь ()
 Наталья Крачковская — гулящая / приживалка Белотеловой ()

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Константин Воинов
 Сценарий: Александр Островский, Константин Воинов
 Оператор: Георгий Куприянов
 Художник: Феликс Ясюкевич
 Композитор: Борис Чайковский
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Звукооператор: Владимир Крачковский
 Монтаж: Т. Зинчук
 Директор картины: Л. Кушелевич

Награды 

 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1973) — Нонне Мордюковой.

Телепередачи о фильме 
 «„Женитьба Бальзаминова“: сосватать по-русски!» («Мир», 2021).

Память о фильме 
В парке культуры и отдыха города Зеленогорска, Санкт-Петербург, установлена скульптура, изображающая Г. Вицина в роли Бальзаминова.

Примечания

Ссылки 
 «Женитьба Бальзаминова» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Женитьба Бальзаминова на сайте ''vokrug.tv
 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1964 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1964 года
Фильмы на русском языке